Éric Lux (homme d'affaires) (1967-), homme d'affaires luxembourgeois
 Eric Lux (1988-), pilote automobile américain